Felipe Norberto Machado Carrion (Bagé, Rio Grande do Sul, 6 de junho de 1912 - Porto Alegre, 28 de abril de 1985) foi um dos maiores  advogados do Brasil, professor e um dos pioneiros da Ufologia no Brasil e ex-presidente do Grupo Gaúcho de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados.

Biografia
Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1935,com seu grande amigo Oswaldo de Lia Pires, passou a exercer a atividade de advogado em 1936; Foi professor de Geografia, com enfoque especializado em Astronomia e geografia física, em especial no Colégio Estadual Júlio de Castilhos de Porto Alegre; Foi também Diretor desse Colégio por muitos anos.

Segundo de seis irmãos,filho de Consul Espanhol na República Oriental do Uruguay,de uma Família muito reconhecida culturalmente, foi casado com Izar Farinha Carrion,filha de uma tradicional família de fazendeiros de Bagé e Educada em Colégios Franceses, foram pais de oito filhos. Foi atuante na juventude católica em seu estado, deixou obras literárias de caráter didático, acerca de religião, sociologia, direito empresarial e civil, geografia física; No final de sua vida se dedicava a estudos acerca do Santo Sudário

Felipe Norberto Machado Carrion, fundou o CARRION ADVOGADOS,em 1935, escritório de advocacia, referência no Estado do Rio Grande do Sul, e no Brasil, que desde 1935 até hoje atua em diversas áreas, mas é reconhecido nacional e internacionalmente, em ser um escritório de vanguarda, na área Empresarial, Civil e Tributário. Hoje, é comandado, por seu filho mais velho, Roberto Farinha Machado Carrion, Comendador da OAB, seus netos Leonardo Jannone Carrion, Cristiano Jannone Carrion e Thiago Zuchetti Carrion.

Obras
Obras publicadas (não sobre Ufologia):
 Sociedade Denuncia o Divórcio
 Estudo Crítico das Ciências Ocultas
 O Problema da Alma e da Vida
 Intrudução à Filosofia - Lógica
 Geografia Física
 A Liberdade

Ufologia
Destacou-se como importantíssimo ufólogo brasileiro, foi presidente do GGIOANI (Grupo Gaúcho de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados) de Porto Alegre - RS. Caracterizou-se pela sua minúcia na pesquisa ufológica, sendo capaz de verificar 4.000 referências, entrevistando pessoas, recorrendo a literatura e reportagens sobre o assunto, etc. para escrever um único livro. Foi autor de dois livros sobre o assunto:
 Discos Voadores: Imprevisíveis e Conturbadores - 1968
 Discos Voadores Misteriosas Naves do Espaço

Rivalino
Um dos mais significativos casos pesquisados por Carrion e descritos em seu livro ‘’ Discos Voadores- Imprevisíveis e Conturbadores’’ é o ocorrido com Rivalino da Silva em Duas Pontas, Diamantina, Minas Gerais em agosto de 1962. Trata-se de uma abdução presenciada pelo filho de Rivalino, o menino Raimundo de 12 anos. Rivalino teria sido capturado por dois pequenos objetos voadores de meio metro de altura. Rivalino desapareceu e buscas da polícia foram infrutíferas. O suposto corpo de Rivalino teria sido localizado cerca de 6 meses depois, porém, eram apenas ossos completa e estranhamente descarnados.

Naturais de Bagé
Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Advogados do Rio Grande do Sul
Professores do Rio Grande do Sul
Ufólogos do Brasil